Nowomiejscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Nowomiejscy herbu Prus II – polski ród szlachecki
 Nowomiejscy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Nowomiejscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki